Dwanaście krzeseł (Двенадцать стульев) – powieść satyryczna autorstwa Ilji Ilfa i Eugeniusza Pietrowa z 1928 roku
 Dwanaście krzeseł (Dvanáct křesel) – polsko-czechosłowacki film z 1933 roku
 Dwanaście krzeseł (The Twelve Chairs) – amerykański film z 1970 roku
 Dwanaście krzeseł (Двенадцать стульев) – radziecki film z 1971 roku
 Dwanaście krzeseł (Двенадцать стульев) – radziecki miniserial z 1976 roku